Юнас Квален (;  6 червня 1992, Волда) — норвезький волейболіст, який грає на позиції догравальника у ВК «Барком-Кажани» зі Львова та національній збірній.

Життєпис 

Народжений 6 червня 1992 року в м. Волда (Норвегія). Зріст — 195 см, маса — 90 кг.

За свою волейбольну кар‘єру Юнас Квален грав у таких клубах: 2011—2012, 2013—2014 — Førde VBK (Норвегія), 2012/13 — Indykpol AZS Olsztyn (Ольштин, Польща), 2014/15 — VC Argex Duvel Puurs (Пирс, Бельгія), 2015/16 — Prefaxis Menen (Менен, Бельгія), 2016/17 — Basi Grafiche Lagonegro (Лагонегро, Італія), 2017—2019 — Lausanne UC (Лозанна, Швейцарія), 2019/20 — VC Greenyard Maaseik (Маасейк, Бельгія), 2020—2021 — Tokat Belediye Plevnespor (Туреччина), 2020/21 — «Аль Айн» (Al Ain Club, ОАЕ), 2021/22 — «Токіо» (Японія).

Досягнення

Примітки

Джерела 
 ВК «Барком-Кажани» уклали угоду з норвезьким волейболістом // Сайт ВК «Барком-Кажани». — 2022. — 13 липня.

Посилання 

 Йонас Квален.  
 Kvalen Jonas // Профіль гравця на сайті LegaVolley player. 

Норвезькі волейболісти
Гравці національних збірних із волейболу
Волейболісти «Баркому-Кажанів»
Волейболісти «Маасейку»
Волейболісти «Ольштина»
Волейболісти бельгійських клубів
Волейболісти італійських клубів
Волейболісти клубів ОАЕ
Волейболісти турецьких клубів
Волейболісти швейцарських клубів
Волейболісти японських клубів
Догравальники
Уродженці Волди